Borst est un patronyme porté notamment par :

 Dieter Borst (né en 1950), peintre allemand ;
 Els Borst (1932-2014), femme politique néerlandaise.